

Muziek 
 Get Down (Gilbert O'Sullivan), een nummer van Gilbert O'Sullivan uit 1973
 Get Down (Wild Cherry), een nummer van Wild Cherry uit 1973
 Get Down (Craig Mack), een nummer van Craig Mack uit 1994
 Get Down! (album), een album van Soulive uit 1999
 Get Down (b4-4), een nummer van b4-4 uit 2000
 Get Down (Nas), een nummer van Nas uit 2002
 Get Down (Groove Armada), een nummer van Groove Armada uit 2007
 Get Down (James Arthur), een nummer van James Arthur uit 2013
 Get Down (You're the One for Me), een nummer van de Backstreet Boys uit 1996

Televisie 
 The Get Down, een Amerikaanse, muzikale dramaserie uit 2016–2017